Laurencin ist der Familienname folgender Personen:
Cato T. Laurencin (* 1959), US-amerikanischer Mediziner, Erfinder und Ingenieur
 Ferdinand Laurencin d’Armond (1819–1890), österreichischer Musikschriftsteller und Musikkritiker
 François Laurencin (1825–1892), französischer römisch-katholischer Erzbischof, Apostolischer Administrator von Guadeloupe et Basse-Terre
 Marie Laurencin (1883–1956), französische Lyrikerin und Malerin